Mecklenburg County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Mecklenburg County (North Carolina)
 Mecklenburg County (Virginia)